Милена Гович (; Норман, 29. октобар 1976) америчка је глумица, певачица, плесачица и музичарка српског порекла.

Филмографија 

|-
|2004.||||Bad Behavior||Алекс||
|-
|2006.||||Love Monkey||||
|-
|2006.||||In Love||||
|-
|2006.||||Conviction||Максина||
|-
|2006.||||East Side Story||Сара||
|-
|2005—2007.||Ред и закон||Law & Order||Детективка Нина||
|-
|2007.||||K-Ville||||
|-
|2009.||||Psych||||
|-
|2009.||||Sordid Things||Хелена||
|-
|2005—2009.||||Rescue Me||||
|-
|2010.||||The Defenders||||
|-
|2011.||||Body of Proof||Минди||
|-
|2011.||||A Novel Romance ||Џена||
|-
|2012.||||Make It or Break It||Регина||
|-
|2013.||||Straight Out of the Closet||Рејчел||
|-
|2013.||||Pass the Light||Ана||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Америчке глумице
Срби у Америци
Биографије живих особа